Фикиртепе, :
 Фикиртепе (Стамбул) — квартал в районе Кадыкёй города Стамбула
 культура Фикиртепе — археологическая культура раннего керамического неолита